Frederik van Dorp (1547-1612) - heer van Dorp, kolonel in het Staatse leger en gouverneur van Oostende en Tholen
Frederik van Dorp (1612-1679) - heer van Maasdam, voorzitter Hof van Holland, hoogbaljuw en dijkgraaf van Rijnland